

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Adamowizna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Adamowizna – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Linki zewnętrzne